Дејан Милићевић је име и презиме следећих људи:
 Дејан Милићевић (фотограф)
 Дејан Милићевић (фудбалер)
 Дејан Милићевић (музичар)